Krebsbachtal ist der Name folgender geographischer Objekte:

Tal:
 Krebsbachtal (Selke), das Tal des Krebsbachs, eines Nebenflusses der Selke im Unterharz in Sachsen-Anhalt
 Krebsbachtal (Eigeltingen), das vom Krebsbach durchflossene Tal bei Eigeltingen im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg

Schutzgebiete:
 Naturschutzgebiet Krebsbachtal im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Krebsbachtal (Naturschutzgebiet), bei Weil am Rhein, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Krebsbachtal (Landschaftsschutzgebiet), bei Eigeltingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Krebsbachtal bei Kaichen, bei Nidderau, Landkreis Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Krebsbachtal bei Ruppertshain, bei Kelkheim, Main-Taunus-Kreis, Hessen

siehe auch:
Krebsbachtalbahn